Mártonhegyi evangélikus templom, Mártonhegy falu, Brulya község, Szeben megye
 Mártonhegyi evangélikus templom, Brassó